Seven Keys to Baldpate – commedia adattata da George M. Cohan da un romanzo di Earl Derr Biggers

Cinema e televisione
Seven Keys to Baldpate – film del 1916 diretto da Monte Luke 
Seven Keys to Baldpate – film del 1917 diretto da Hugh Ford
Seven Keys to Baldpate – film del 1925 diretto da Fred C. Newmeyer
Le sette chiavi (Seven Keys to Baldpate) – film del 1929 diretto da Reginald Barker
Seven Keys to Baldpate – film del 1935 diretto da William Hamilton e Edward Killy
Seven Keys to Baldpate – film TV del 1946 
Il mistero delle sette chiavi (Seven Keys to Baldpate) – film del 1947 diretto da Lew Landers